Le nom de Mario Alberti est porté en particulier par :
 Mario Alberti (1965-), auteur de bandes dessinées italien ;
 Mario Alberti (1946-2005), musicien suisse.